Jméno a příjmení Blaž Kavčič má více známých nositelů:

 Blaž Kavčič (politik) (* 1951) – slovinský politik a čtvrtý předseda Státní rady Republiky Slovinsko
 Blaž Kavčič (tenista) (* 1987) – slovinský tenista